Uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen 2010 voor gemeenten in de provincie Overijssel.

Almelo

Borne

Dalfsen

Deventer

Dinkelland

Enschede

Haaksbergen

Hardenberg

Hellendoorn

Hengelo

Hof van Twente

Kampen

Losser

Oldenzaal

Olst-Wijhe

Ommen

Raalte

Rijssen-Holten

Staphorst

Steenwijkerland

Tubbergen

Twenterand

Wierden

Zwartewaterland

Zwolle

Overijssel
Politiek in Overijssel